Утомленные солнцем — название произведений.

 «Утомлённые солнцем» — российско-французский фильм (1994).
 «Утомлённые солнцем 2» — продолжение фильма 1994 года, вышедшее в 2010—11 годах в виде двух полнометражных кинокартин и 13-серийного телефильма:
 «Утомлённые солнцем 2: Предстояние» — первая часть кинодилогии (2010);
 «Утомлённые солнцем 2: Цитадель» — вторая часть кинодилогии (2011);
 «Утомлённые солнцем 2» — 13-серийный телефильм (2011). 
 «Утомлённые солнцем» — команда КВН из Сочи.

См. также 
 Утомлённое солнце (значения)